GT40 kan syfta på:

 Ford GT40 – en sportvagn tillverkad av Ford 1964–1968
 GT40 Avskedsturnén – den svenska popgruppen Gyllene Tiders avskedsturné 2019